Il doppio del torneo di tennis Frankfurt Grand Prix 1982, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Steve Denton e Mark Edmondson che hanno battuto in finale Tony Giammalva e Tim Mayotte 6–7, 6–3, 6–3

Teste di serie 

 Steve Denton /  Mark Edmondson (campioni)
 Pavel Složil /  Tomáš Šmíd (semifinali)

 Bruce Manson /  Brian Teacher (semifinali)
 Tom Gullikson /  Andrew Pattison (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Frankfurt Grand Prix 1982